Termenul „Landau” se poate referi la:

 Landau in der Pfalz, oraș în Renania-Palatinat
 Landau an der Isar, oraș în Bavaria
 Landau (Bad Arolsen), localitate ce aparține de Bad Arolsen
 Petit-Landau, sat în Département Haut-Rhinnim Elsass

 Lev Landau